Leibel est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1945), sportif olympique canadien de voile 
 (né en 1981), nouvelliste et dessinateur canadien
 (née en 2001), nageuse canadienne
 (né en 1951), sportif olympique canadien de voile
 (né en 1945), professeur américain de médecine
 (né en 1927), sportif olympique canadien de voile 
, journaliste et jockey canadien

Homonymie de patronyme